La Kypello Kyprou 1971-1972 fu la 30ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo secondo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono trentadue, cioè le dodici partecipanti alla A' Katīgoria 1971-1972, le dodici partecipanti alla B' Katīgoria 1971-1972 e dieci delle undici partecipanti alla G' Katīgoria (tutte tranne il LALL Lysī); erano previsti cinque turni: primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuali supplementari e ripetizione in casa della squadra che giocava in trasferta in caso di perdurante pareggio. In caso di nuova parità al termine dei tempi supplementari del replay si procedeva con i tiri di rigore. Il sorteggio era totale, riguardava, cioè, sia gli accoppiamenti che la squadra di casa, con la sola limitazione, per il primo turno, di non far incontrare tra di loro squadre della A' Katīgoria 1971-1972. La finale fu giocata l'11 giugno 1972 allo Stadio GSP.

Risultati

Primo turno
Gare disputate il 15 aprile 1972.

Replay del primo turno

Ottavi di finale

Replay degli ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone degli ottavi

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1972-1973 in quanto l', vincitore del campionato, era già ammesso alla Coppa dei Campioni 1972-1973.

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1971-1972
 B' Katīgoria 1971-1972

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
1971-72